What, now? est le vingt-septième album de Peter Hammill, sorti en 2001.

Liste des titres 
 Here come the Talkies
 Far-flung (across the sky)
 The American Girl
 Wendy and the Lost Boy
 Lunatic in knots
 Edge of the Road
 Fed to the wolves
 Enough

Contributions

Musiciens

Montage

Contexte

Commentaires de l'artiste

Notes et références 

Album de Peter Hammill
Album musical sorti en 2001
Album publié par Fie! Records